Барчук:

 Барчук (устаревшее) — сын барина, мальчик из барской семьи.

Топоним 
 Барчук — прежнее название города Маралбаши.

Фамилия 
 Барчук, Алексей Степанович (1936—2019) — российский хирург-онколог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации.
 Барчук, Анастасия Викторовна (род. 1996) — российская волейболистка.
 Барчук, Анатолий Трофимович (1939—2015) — советский и украинский киноактёр.
 Барчук, Василий Васильевич (род. 1941) — российский государственный деятель.
 Барчук, Эми (род. 1990) — американская футболистка.

См. также 
 Барчус